Прангліміне Міксіке (ест. Pranglimine) — онлайновий математичний тренажер, платформа для проведення тренувань і змагань з усного рахунку для всіх зареєстрованих користувачів незалежно від віку, інтелектуальна гра-змагання, яка є одним з видів діяльності, що проводяться освітнім середовищем Міксіке. Змагання Прангліміне проводяться в Естонії, Латвії, Литві, Словенії та Україні. Щороку в змаганнях беруть участь понад 30 000 учасників. В 2016 році проводився міжнародний чемпіонат та національні першості в Україні, Естонії, Латвії, Литві та Словенії. Правила змаганьвизначаються щорічно організаторами перед початком сезону (влітку)

Загальна інформація про міжнародні змагання

Міжнародний фінал. Väimela (Естонія) 2014-05-03

Відеозвіт про чемпіонат.

Див. також 
 Усні обчислення
 Прангліміне
 Прангліміне-2015
 Прангліміне-2016

Посилання 
 Прангліміне в Україні
 Прангліміне в Естонії
 Прангліміне в Естонії (рос.мова)
 Прангліміне в Латвії (RĒĶINI GALVĀ)
 Прангліміне в Литві
 Прагліміне в Словенії (HITRO RAČUNANJE)
 Прангліміне в Грузії

Прангліміне